Ро́нальд Джон Э́двард Э́ллис (; род. 8 января 1945, Линдсей, Онтарио, Канада), известный как Рон Эллис — бывший канадский хоккеист, нападающий, проведший в Национальной хоккейной лиге 16 сезонов за клуб «Торонто Мейпл Лифс».

Биография

Игровая карьера 
После подписания профессионального контракта с клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» Эллис провёл три сезона с 1961 по 1964 год в  за молодёжную команду . С командой Эллис выиграл Мемориальный кубок в 1964 году. С сезона 1964-65 Эллис стал основным игроком «Торонто Мейпл Лифс», сыграв за команду 11 сезонов (по сезон 1974-75 включительно) и выиграв в 1967 году Кубок Стэнли. Он также принимал участие в Суперсерии 1972 года в составе сборной Канады. В 1975 году после своего самого продуктивного в очковом смысле сезона в возрасте 30 лет во время тренировочного лагеря Эллис завершил карьеру. Он отмечал, что больше не имеет желания играть и отрицал, что его решение как-то связано с тем, что месяцем ранее его освободили от обязанностей капитана команды в пользу Дэррила Ситтлера. В 1977 году Эллис возобновил карьеру, чтобы принять участие в чемпионате мира в Австрии в составе сборной Канады. После этого Эллис решил возобновить свою карьеру и в НХЛ, вернувшись в «Торонто» перед сезоном 1977-78.

Летом 1979 года на роль генерального менеджера «Торонто» был назначен . Новый руководитель дал понять Эллису, что тот не стоит тех денег, которые ему платят. Он предложил Эллису выкупить его контракт по окончании следующего сезона, но к соглашению Имлах и Эллис так и не пришли. Несмотря на возражения нового тренера команды , Имлах в середине сезона 1980-81 выставил Эллиса на драфт отказов с ультиматумом: либо завершать карьеру, либо быть отправленным в клубы низших лиг Северной Америки. 36-летний Эллис решил завершить карьеру. В регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру он провел 1034 матча, в которых забросил 332 шайбы, сделал 308 голевых передач и набрал 640 очков. На момент окончания карьеры Эллис являлся (и по-прежнему является) последним игроком «Торонто», выигравшим Кубок Стэнли (в 1967 году).

После завершения карьеры Эллис открыл магазин спортивных товаров. Однако, стрессы, связанные с жизнью после хоккея, привели к негативным последствиям. В 1986 году началась борьба с клинической депрессией. Позже он опишет эти события в своей книге под названием «За бортом: история Рона Эллиса» (Over The Boards: The Ron Ellis Story), вышедшей в 2002 году. В настоящее время он популяризирует важность диагностики и лечения клинических депрессий. По состоянию на 2006 год Эллис является директором по связям с общественностью Зала хоккейной славы в Торонто.

Достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли 1967 года.
 Участник Матча всех звезд НХЛ 1964, 1965, 1968 и 1970 г.г.
 Участник Суперсерии 1972 года и чемпионата мира 1977 года в составе сборной Канады.

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Суперсерия СССР — Канада (1972)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Legends of Hockey

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли